Rodbertus ist der Familienname von

 Carsten Rodbertus (* 1961), deutscher Unternehmer
 Johann Christoph Rodbertus (1775–1827), deutscher Rechtswissenschaftler
 Karl Rodbertus (1805–1875), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Begründer des Staatssozialismus